Halberstadt peut se référer à :

Toponymes

 Halberstadt, ville du land de Saxe-Anhalt, en Allemagne
 Principauté épiscopale d'Halberstadt, principauté ecclésiastique du Saint-Empire romain germanique

Patronyme

  (1970-), écrivain américain
  (1954-), psychologue américain
 Christian de Brunswick, appelé aussi Christian d'Halberstadt (1599-1626), évêque luthérien
  (1829–1895), entrepreneur allemand
 Haymon d'Halberstadt, (780-853), moine bénédictin, puis évêque, de l'époque carolingienne ;
  (1885–1966), escrimeur allemand
  (-853), moine allemand
  (1928-), homme politique allemand
  (1922–2001), rabbin israélien
  (1988-), batteur américain
 Mascha Halberstad (1973-), réalisatrice et illustratrice néerlandaise
  (1882–1940), photographe allemand
 Michèle Pétin, appelée aussi Michèle Halberstadt, productrice et écrivaine française
  (1919–2000), photographe américain
  (1686–1769), rabbin allemand
  (1953-), musicien américain de jazz
 Samuel Halberstadt (circa 1700-1753), rabbin français, rabbin de Haguenau (Bas-Rhin), après avoir été expulsé de Prague, en 1744, avec toute la communauté juive de cette ville. 
 Scott Halberstadt (1976-), acteur américain
 Simone Halberstadt Harari, productrice française
 Victor Halberstadt, professeur d’économie à l’Université de Leyde et conseiller de Goldman Sachs
 Vitaly Halberstadt (1903-1967), joueur d’échecs français
  (1776–1841), enseignante allemande

Avion
Halberstädter Flugzeugwerke était une entreprise allemande fabriquant des avions, fondée en 1912, et dissoute à la fin de la Première Guerre mondiale. Ses avions les plus notables sont : 
 Halberstadt C.V
 Halberstadt CL.II
 Halberstadt CL.IV
 Halberstadt D.I
 Halberstadt D.II

Divers
 Cathédrale de Halberstadt
 VfB Germania Halberstadt, club de football de la ville de Halberstadt
 Voiture Halberstadt, voiture de chemin de fer

Homonymie de patronyme